Dit is een lijst met gouverneurs van de Amerikaanse staat Minnesota. Voordat Minnesota een staat werd had zij de status van territorium.

Territoriale Gouverneurs

Gouverneurs van Minnesota (1858–heden)

Gouverneurs
Minnesota